Четырёхногие клещи, или галловые клещи, или галлообразующие клещи , — надсемейство клещей из отряда Trombidiformes. Более 4200 видов.

Описание 
Микроскопического размера клещи (0,1—0,3 мм), форма тела червеобразная или веретенообразная. Все постэмбриональные стадии имеют только 4 ноги (задние две пары редуцированы). Включает растительноядных представителей, в том числе опасных вредителей лесных и культурных растений (грушевый клещ, яблоневый галловый клещ, побеговый сливовый, виноградный и другие клещи).
Включает мельчайшего в мире представителя всего класса паукообразных: вид Abacarus hystrix (один из мельчайших видов типа членистоногие в целом) — их длина от 0,125 до 0,250 мм.

Классификация 

В надсемейство включают более 360 родов и 4200 видов. Группа была впервые выделена в 1898 году австрийским акарологом Альфредом Налепой.
 Eriophyidae
 Phytoptidae
 Diptilomiopidae
Древнейшие представители известны из янтаря триасового периода:  Ampezzoa и  Triasacarus.

Примечания

Литература 
 Четвериков Ф. Е. Четырехногие клещи (Acari, Eriophyoidea) с Осоковых (сем. Cyperaceae L.) Европейской части России и сопредельных территорий. Автореф. дисс. на соиск. степ. канд. биол. наук. — , 2008 — 237 с.

Ссылки 
 Biolib.cz.
 Fauna Europaea.
 Четырехногие клещи (Acari: Tetrapodili) на осоковых (Cyperaceae) окрестностей г. Днепропетровска. zoology.dp.ua.